Clench kan som auktorsförkortning betyda:

 Harry K. Clench
 William James Clench

Robotskapade auktorsförkortningar